Mužská dvouhra I. ČLTK Prague Open 2020 probíhala ve druhé polovině srpna 2020, během úvodního hracího týdne mužské sezóny po pětimesíčním přerušení v důsledku koronavirové pandemie.  

Do singlové soutěže pražského tenisového challengeru konaného na antuce nastoupilo čtyřicet osm hráčů včetně dvou kvalifikantů. Obhájcem titulu byl španělský tenista Mario Vilella Martínez, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal 35letý sedmnáctý hráč světa Stan Wawrinka ze Švýcarska, jenž ve finále zdolal o devět let mladšího Rusa Aslana Karaceva, figurujícího na 263. příčce žebříčku, po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–4. Připsal si tak sedmé turnajové vítězství na okruhu ATP Challenger Tour a první od června 2010, kdy ovládl antukovou událost v Luganu.

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Prague Open
ATP Challenger Tour 2020
Tenis v Česku v roce 2020